Alexander Wittek – architetto e scacchista austro-ungarico
 Gabriele Wittek – veggente tedesca
 Helmut Wittek – cantante, tecnico del suono e accademico tedesco
 Mathias Wittek – calciatore tedesco
 Maximilian Wittek – calciatore tedesco